Campanario puede referirse a:

Campanario, lugar donde se colocan las campanas, y, entre ellos:
Campanario de Iván el Grande, en Moscú, Rusia.
Campanario de San Marcos, en Veneca, Italia.
Campanario de Cortrique, en Bélgica.
Campanario de Tournai, de Bélgica.

Localidades 
Villa Campanario, localidad en el departamento Bariloche, Argentina.
Campanário, población en el municipio de Minas Gerais, Brasil.
Campanario, pueblo de la Provincia de Ñuble, Chile.
Campanario, población en la provincia de Badajoz, España.
El Campanario y Oradel, municipio de Nuevo Laredo en México.
Campanário, freguesia en el concelho de Ribeira Brava, Portugal.

Geografía 
Isla Campanario, de Bolivia.

Otros 
Estación Campanario, estación en Yungay, Chile
Torre Campanario, edificio de Temuco, Chile.
 el nombre común de la planta '''''Arabis hirsuta.